La FIH Hockey Nations Cup maschile 2022 è stata la prima edizione del torneo organizzato dalla International Hockey Federation. Il torneo è iniziato il 28 novembre e si è concluso il 4 dicembre 2022 a Potchefstroom, in Sudafrica. Il  ha vinto il torneo, ottenendo la partecipazione alla FIH Pro League 2023-24.

Prima fase

Pool A

Pool B

Fase finale

Classifica 

FIH Hockey Nations Cup
Sport a Potchefstroom
Hockey su prato nel 2022